Prisoja je lahko:
 Prisoja, Andrijevica (Črna gora)
 Prisoja, Podgorica (Črna gora)